Psathyrellaceae är en familj av svampar. Psathyrellaceae ingår i ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Psathyrellaceae